Die Premjer-Liga 2018/19 war die 27. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 28. Juli 2018 mit dem Spiel Ural Jekaterinburg gegen Anschi Machatschkala und endete mit dem letzten Spieltag am 26. Mai 2019. Nach dem 17. Spieltag wurde sie vom 11. Dezember 2018 bis zum 28. Februar 2019 durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde Zenit St. Petersburg.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab. Der Dritt- und Viertletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging Lokomotive Moskau in die Saison. FK Orenburg, Krylja Sowetow Samara und  FK Jenissei Krasnojarsk ersetzten die drei Absteiger der Vorsaison Amkar Perm, FK SKA-Chabarowsk und FK Tosno.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert: 

 Die verbliebenen Mannschaften der Premjer-Liga 2017/18:
  Lokomotive Moskau
  ZSKA Moskau
  Spartak Moskau
  FK Krasnodar
  Zenit St. Petersburg
  FK Ufa
  Arsenal Tula
  FK Dynamo Moskau
  Achmat Grosny
  Rubin Kasan
  FK Rostow
  Ural Jekaterinburg
 Die zwei festen Aufsteiger des Perwenstwo FNL 2017/18:
  FK Orenburg
  Krylja Sowetow Samara
 Die zwei Gewinner der finalen Runde der Relegations-Play-offs:
  Anschi Machatschkala (Premjer-Liga; anstatt des eigentlichen Gewinners Amkar Perm, der wegen Lizenzentzugs zwangsabsteigen musste)
  FK Jenissei Krasnojarsk (Perwenstwo FNL)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Der 13. und 14. der Premjer-Liga spielten gegen den Dritten und Vierten des Perwenstwo FNL 2018/19 um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2019/20. Die Hinspiele fanden am 30. Mai, die Rückspiele am 2. Juni 2019 statt.

|}

Torschützenliste 
Bei Gleichstand in der Torschützenliste entscheiden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.

Die Meistermannschaft von Zenit Sankt Petersburg

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2018/19
Premjer-Liga-Saison